

Sigle ou acronyme 

Le sigle ou l'acronyme NAM peut signifier :
 N-acétyl-muramique (un acide, constituant des peptidoglycanes de la paroi des bactéries ;
 National Art Movement Ballet, une compagnie de danse classique (NAM Ballet), créée en 2009 ;
 National Association of Manufacturers, l'association des industriels américains ;
 Nederlandse Aardolie Maatschappij, un producteur néerlandais de gaz naturel et de pétrole ;
  ;
  ;
 Modèle North American Mesoscale (NAM), simulation de l'atmosphère à grande résolution pour la prévision numérique du temps.
 National Anti-Crisis Management, Administration nationale anti-crise en français.

Code 
Le code NAM peut faire référence à :
 la Namibie,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.

Culture et société

Jeux vidéo 
 NAM est un jeu vidéo de 1998.

Littérature et bande dessinée 
 Nam est un personnage de la série de manga Dragon Ball.

Religions 
 Nam est un son qui désigne Dieu dans le sikhisme.

Patronyme 

 Damien Nam Myong-hyog (1802-1839), laïc coréen, catéchiste, martyr, saint catholique.
 Hoang Nam, un maître en arts martiaux, pionnier du kung fu en France ;
 Ja Song Nam (né en 1954), diplomate nord-coréen ;
 Nam Hyun-hee, une fleurettiste sud-coréenne ;
Nam Sang-wan, un tireur sportif sud-coréen ;
 Nam Tae-Hee, un joueur de football coréen évoluant au Valenciennes FC.

Toponyme 

 la Nam, principal affluent du fleuve Taedong en Corée du Nord ;
 la Nam, principal affluent du fleuve Nakdong en Corée du Sud.
 divers cours d'eau au Laos, dont Nam constitue la première partie du nom (exemple : le Nam Ngum) ; en lao le mot nam signifie « eau » ou « rivière ».

Code